Miguel Díaz puede referirse a los siguientes hombres:

 Miguel Díaz de la Peña (1789-c.1850), político argentino, gobernador de Catamarca.
 Miguel Díaz (abogado) (1795-1855), abogado argentino.
 Miguel Díaz Vargas (1886-1956), pintor colombiano.
 Miguel Díaz Negrete (1920-2011), arquitecto español.
 Miguel Díaz Cruzado (n.1948), pintor español.
 Miguel Díaz Arévalo (n.1957), jugador y entrenador salvadoreño de fútbol.
 Miguel Ángel Díaz Martínez (n.1967), viajero español.